Unidad de Operaciones Especiales o UEO puede referirse a:

 Unidad de Operaciones Especiales, fue una fuerza de élite de operaciones especiales de la Armada y de la Infantería de Marina de España. 
 Unidad de Operaciones Especiales, también conocidas por sus siglas JSO, fue una unidad de fuerzas especiales de la policía de Serbia.
 Unidad de Operaciones Especiales, una fuerza de élite de operaciones especiales de la Armada de México.